Termin WaaA (gen) ima više značenja.

 Lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
 (KDO)-lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
 (KDO)2-lipid IVA (2-8) 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
 (KDO)3-lipid IVA (2-4) 3-dezoksi-D-manno-oktulozonska kiselina transferaza, enzim